Wypych ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Peter Wypych (* 1954), polnischer Geistlicher, Weihbischof in Chicago
 Paweł Wypych (1968–2010), polnischer Politiker